Die Malkaridae sind eine Familie der Echten Webspinnen aus der Überfamilie der Mimetoidea. Die Familie umfasst fünf Gattungen und elf Arten. (Stand: Juni 2016)

Sie wurde erstmals 1980 von Davies beschrieben. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Australien, Tasmanien und Neuseeland. Außerdem kommt sie in Chile vor.

Merkmale 
Farblich zeichnen sich die Malkaridae-Arten durch einen orangen bis dunkelroten Körper aus, wobei mittig manchmal eine dunkle Musterung zu erkennen ist. Der ovale Hinterleib (Abdomen) weist eine epigastrische Furche auf, an der die Öffnungen der vorderen Buchlungen sitzen. Dort befinden sich ebenfalls die Öffnungen der entelegynen Geschlechtsteile. Die weiblichen Geschlechtsorgane bestehen aus einer einfachen Epigyne mit einer oder zwei Öffnungen. Dabei haben die zwei, im Inneren liegenden Spermatheken, einen großen Abstand voneinander. An der hinteren Unterseite des Abdomens befinden sich die sechs Spinnwarzen. Sie sind von einem sklerotisierten Ring umgeben. Der Colulus fehlt entweder, oder ist groß und sklerotisiert. Während das hintere Spinnwarzenpaar aus zwei Segmenten besteht, ist das mittlere sehr klein. Das vordere Paar hat in der Mitte ein Stridulationsorgan. Die Verbindung zwischen Abdomen und Vorderleib, der sogenannte Petiolus, ist von einem vorne gezähnten und gekerbten Scutum umgeben. Auf dem ovalen Carapax befindet sich vorne bei der Unterfamilie Sternodinae eine kleine Überhöhung auf der die acht Augen sitzen. In der Unterfamilie Malkarinae ist dieser Bereich flach. Das etwas längere als breitere Sternum auf der Bauchseite hat die Form eines Schildes. Die dünnen Kieferklauen (Chelicere) besitzt seitlich keine Condyle. Während sich auf dem hinteren Rand zwei bis vier Zähne befinden, ist es auf dem vorderen Rand nur einer bis maximal zwei.

Systematik

Äußere Systematik 
Phylogenetisch werden die Malkaridae den Mimetidae als Schwestertaxon gegenübergestellt. Diese Gruppe aus den beiden Familien wird wiederum als Schwestergruppe der Paurospinata betrachtet. Ein Kladogramm bis auf die Ebene der Echten Webspinnen ist im Folgenden dargestellt:

Innere Systematik 
Die Familie wird in zwei Unterfamilien unterteilt. Der World Spider Catalog listet für die Malkaridae aktuell fünf Gattungen und elf Arten. (Stand: Juni 2016)
Makarinae , 1980
 Malkara , 1980
 Malkara loricata , 1980
Sternodinae , 2002
 Carathea , 1986
 Carathea miyali , 1986
 Carathea parawea , 1986
 Chilenodes , 1987
 Chilenodes australis , 1987
 Perissopmeros , 1932
 Perissopmeros arkana , 1986)
 Perissopmeros castaneous , 1932
 Perissopmeros darwini , 2009
 Perissopmeros foraminatus , 1929)
 Perissopmeros grayi , 1986)
 Perissopmeros mullawerringi , 1986)
 Perissopmeros quinguni , 1986)

Weblinks

Einzelnachweise 

Echte Webspinnen
Araneomorphae